Mergell ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Mergell (1912–1954), deutscher Philologe
 Friedrich Mergell (1860–1921), hessischer Politiker (NLP)